Esistono più comuni francesi con questo nome

Blanquefort – Gers
Blanquefort – Gironda